

Курлек — селище, Красногорський район, Алтайський край
 Курлек — село, Томський район, Томська область